Чаудер:
 Чаудер — густой американский суп.
 «Чаудер» — американский мультсериал.